Васи́лий Петро́вич Ле́бедев: Лебедев, Василий Петрович (1796—1848) — русский военный инженер, генерал-майор, строитель фортификационных сооружений на Балтике.
 Лебедев, Василий Петрович (1867—1907) — русский гитарист-виртуоз, педагог.
 Лебедев, Василий Петрович (1914—1988) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Василий Петрович — русский священнослужитель, протоиерей, в 1928—1929 годах — лидер обновленческой группировки «Союз церковного возрождения».